dotato di aroma;
 Pianta aromatica
 in chimica organica, composto aromatico.